Begrebet funserver betyder at køre en server hvor man har fuld kontrol over alle aspekter af spillet. Som regel menes der, at man på en funserver laver om på det normale gameplay i spillet.

Computerspil